

Geografia

Australia 
 Belmont – miasto w stanie Australia Zachodnia

Białoruś 
 Belmont – dawny majątek na terenie dzisiejszej miejscowości Achremowce

Brytyjskie Wyspy Dziewicze 
 Belmont – miejscowość

Francja 
 Belmont – miasto w regionie Alzacja
 Belmont – miasto w regionie Szampania-Ardeny
 Belmont – miasto w regionie Franche-Comté
 Belmont – miasto w regionie Franche-Comté
 Belmont – miasto w regionie Franche-Comté
 Belmont – miasto w regionie Midi-Pireneje
 Belmont – miasto w regionie Rodan-Alpy
 Belmont – miasto w regionie Rodan-Alpy

Grenada 
 Belmont – miasto

Kanada 
 Belmont – miasto w prowincji Ontario

Litwa 
 Belmont – część Wilna

Stany Zjednoczone 
 Belmont – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Mateo
 Belmont – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Sabine
 Belmont – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Belmont – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Belmont – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Tishomingo
 Belmont – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Belmont – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Belmont – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Belmont – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
 Belmont – wyludnione miasto w stanie Nevada
 Belmont – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Belmont – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Belmont – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Loudoun
 Belmont – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Pleasants
 Belmont – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Belmont – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Belmont – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Belmont (ang. Belmont Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Belmont (ang. Belmont Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Belmont (ang. Belmont Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Belmont (ang. Belmont Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Belmont (ang. Belmont Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 Belmont (ang. Belmont Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Belmont (ang. Belmont Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Belmont (ang. Belmont Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 Belmont (ang. Belmont Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Belmont (ang. Belmont Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
 Belmont (ang. Belmont Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Belmont (ang. Belmont Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Belmont (ang. Belmont Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 hrabstwo Belmont (ang. Belmont County) – w stanie Ohio

Szwajcaria 
 Belmont-Broye – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Broye
 Belmont – francuska nazwa gminy Bellmund

Wielka Brytania 
 Belmont – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Belmont – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Belmont – miejscowość w hrabstwie Hampshire
 Belmont (Harrow) – miejscowość w hrabstwie Wielkim Londynie (Anglia)
 Belmont – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Belmont – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Belmont (Sutton) – miejscowość w hrabstwie Wielkim Londynie (Anglia)

Inne 

 Belmont – nowozelandzki klub piłkarski
 Belmont – marka papierosów
 Belmont – zamek krzyżowców w Izraelu